Сент-Оноре́ ( — Святой Оноре) — название, а также топоним во Франции и Канаде в честь .

  — французский десерт, пирожное. 
 Сент-Оноре — коммуна в департаменте Изер, Франция.
 Сент-Оноре — коммуна в департаменте Приморская Сена, Франция.
 Сент-Оноре — город в провинции Квебек, Канада.

См. также 
  — улица в I и VIII округах Парижа.   
 Фобур Сент-Оноре — улица в VIII округе Парижа.
  — историческое предместье Парижа.